Nowy cmentarz żydowski w Puławach
 Stary cmentarz żydowski w Puławach